

Persone
 Ed Sadowski, propr. Edward Anthony Sadowski (1917-1990) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Eddie Sadowski, propr. Edward Marion Sadowski (1915-1992) – cestista statunitense
 Fanny Sadowski (1827-1906) – attrice teatrale italiana
 Jonathan Sadowski (1979) ) – attore statunitense
 Robert Sadowski (1914–...) – calciatore rumeno, di ruolo portiere
 Zoi Sadowski-Synnott (2001) – snowboarder neozelandese

Altro
 18702 Sadowski – asteroide della fascia principale